Первенство Казахстана по футболу 2001 года — 7-й турнир Первой лиги, в котором приняли участие 8 клубов. Проходил 4-8 октября в посёлке имени Томаровского Алма-атинской области.

К соревнованиям были допущены все желающие, которые были разделены на 2 группы. Команды, занявшие первые 2 места в группах, вышли в полуфинал и разыграли первые 4 места. Команды, занявшие 3-и и 4-е места в группах, разыгрывали 5-6-е и 7-8-е места.

Итоговые таблицы

Группа «А»

Группа «Б»

Финальные матчи

За 7-8-е места

За 5-6-е места

За 3-4-е места

Финал

Ссылки 
 ПЕРВАЯ ЛИГА – 2001 на сайте "Казахстанский футбол" 

Первая лига Казахстана по футболу